Detta är en lista över sjöar i Kristianstads kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Kristianstads kommun.

Lista

Kristianstads kommun
 Lista